Piz Cotschen heißen folgende geographische Objekte:

 Piz Cotschen (Kesch), 3195 m, Berg in Zuoz im Kanton Graubünden in der Schweiz
 Piz dals Cotschens, 3058 m, Berg in Scuol im Kanton Graubünden in der Schweiz
 Piz Cotschen (Lischana), 3046 m, Berg im Sesvennatal, im Lischanamassiv der Sesvennagruppe, in Scuol im Kanton Graubünden in der Schweiz
 Piz Cotschen (Silvretta), 3031 m, Berg in Scuol im Kanton Graubünden in der Schweiz
 Rötlspitze, 3026 m, (auch Piz Cotschen, Rötelspitze oder Punta Rosa), Berg im Chavalatschkamm im Grenzgebiet zwischen Graubünden in der Schweiz und Südtirol in Italien
 Piz Cotschen (Val Tantermozza), 2983 m, Berg in S-chanf im Kanton Graubünden in der Schweiz
 Aroser Rothorn, 2980 m, (rätoromanisch auch Piz Cotschen) Berg in Arosa im Kanton Graubünden in der Schweiz
 Cotschen, 2827 m, Berg im Surses im Kanton Graubünden in der Schweiz
 Piz Cotschen (Starlex-Terza), 2768 m, Berg in Val Müstair im Kanton Graubünden in der Schweiz